Moltke Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moltke Township (Michigan)
 Moltke Township (Minnesota)